BiH:
 Bajrići (Bihać, BiH), naselje u općini Bihać
 Bajrići (Cazin, BiH), naselje u općini Cazin